Importer – podmiot gospodarczy lub kraj dokonujący importu. Zgodnie z rozporządzeniem REACH importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import.

Na podmiocie gospodarczym sprowadzającym towar lub usługę poprzez granice celną wspólnoty, będącym importerem spoczywają obowiązki wynikające z wprowadzenia towaru do obrotu, są to między innymi:
 uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa
 właściwe oznakowanie produktu
 odprowadzenie opłaty produktowej

Zobacz też 
 eksport
 reimport

Handel międzynarodowy
Logistyka